Páty steht für:

 Páty (Ungarn), Ort in Ungarn

Paty ist der Familienname folgender Personen:
 Armand du Paty de Clam (1853–1916), französischer Soldat
 Cédric Paty (* 1981), französischer Handballspieler
 Charles-Auguste-Marie Paty (1916–2004), französischer Geistlicher, Bischof von Pontoise
 Évariste Boulay-Paty (1804–1864), französischer romantischer Dichter
 Léon Du Paty (1849–um 1920), französischer Maler
 Samuel Paty († 2020), französischer Lehrer und Mordopfer eines islamistisch motivierten Attentats

Siehe auch:
 Portrait de Mme Du Paty, Gemälde von Édouard Manet (1880)
 Patty
 Pati
 Dupaty